Most Girls puede referirse a las siguientes entradas:
 «Most Girls», canción de Pink.
 «Most Girls», canción de Hailee Steinfield.